Nowy Dwór peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Nowy Dwór, village du powiat d'Oleśnica
 Nowy Dwór, village du powiat d'Oława
 Nowy Dwór, village du powiat de Polkowice
 Nowy Dwór, village du powiat de Trzebnica
 Nowy Dwór, village du powiat de Ząbkowice Śląskie

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Nowy Dwór, village du powiat de Brodnica
 Nowy Dwór, village du powiat de Golub-Dobrzyń
 Nowy Dwór, village du powiat de Grudziądz
 Nowy Dwór, village du powiat d'Inowrocław
 Nowy Dwór, village du powiat de Radziejów
 Nowy Dwór, village du powiat de Sępólno
 Nowy Dwór, village de la gmina de Dąbrowa Chełmińska
 Nowy Dwór, village de la gmina de Koronowo

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Nowy Dwór, village du powiat de Chodzież
 Nowy Dwór, village du powiat de Kościan
 Nowy Dwór, village du powiat de Nowy Tomyśl
 Nowy Dwór, village du powiat de Piła
 Nowy Dwór, village du powiat de Złotów
 dans la voïvodie de Łódź :
 Nowy Dwór, village 
 dans la voïvodie de Lublin :
 Nowy Dwór, village du powiat de Biała Podlaska
 Nowy Dwór, village du powiat de Lublin
 dans la voïvodie de Lubusz :
 Nowy Dwór, village du powiat de Międzyrzecz
 Nowy Dwór, village du powiat de Żagań
 dans la voïvodie de Mazovie :
 Nowy Dwór, village 
 Nowy Dwór Mazowiecki, ville 

 dans la voïvodie d'Opole :
 Nowy Dwór, village du powiat de Głubczyce
 Nowy Dwór, village du powiat de Namysłów

 dans la voïvodie de Podlachie :
 gmina de Nowy Dwór, dans le powiat de Sokółka
 Nowy Dwór, village du powiat de Sokółka
 Nowy Dwór, village du powiat de Suwałki

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Nowy Dwór, village du powiat de Chojnice
 Nowy Dwór, village du powiat de Kwidzyn
 Nowy Dwór, village du powiat de Starogard
 Nowy Dwór, village de la gmina de Somonino
 Nowy Dwór, village de la gmina de Sulęczyno
 Nowy Dwór, village de la gmina de Łęczyce
 Nowy Dwór Gdański, ville de la voïvodie de Poméranie

 dans la voïvodie de Silésie :
 Nowy Dwór, village du powiat de Lubliniec
 Nowy Dwór, village du powiat de Wodzisław

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Nowy Dwór, village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Nowy Dwór, village du powiat de Działdowo
 Nowy Dwór, village du powiat d'Elbląg
 Nowy Dwór, village du powiat de Lidzbark
 Nowy Dwór, village du powiat d'Ostróda
 Nowy Dwór, village du powiat de Szczytno